Рени — фамилия и топоним.

 Рени — город районного значения в Одесской области Украины.
 Ренийский порт или порт Рени — морской и речной порт в городе Рени Одесской области.
 Рени, Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец болонской школы.
 Рени (1901—1992) — американская художница по костюмам.

См. также 
 Ренни